

Onomastica
 Kurt – variante del nome proprio di persona Corrado

Persone
 Metin Kurt – calciatore, allenatore di calcio e sindacalista turco
 Sabahudin Kurt – cantante bosniaco
 Seyhan Kurt – poeta e scrittore turco
 Ümit Kurt – calciatore turco